Балога — украинская фамилия. Известные носители:
 Балога, Виктор Иванович (род. 1963) — украинский товаровед и политик.
 Балога, Иван Иванович (род. 1966) — украинский политик.
 Балога, Павел Иванович (род. 1977) — украинский политик.

См. также